Geschiedenis
 Moord op Karel Van Noppen, moordzaak in België

Personen met de achternaam Van Noppen
 Flor Van Noppen, Belgisch politicus
 Joëlle van Noppen, Nederlandse zangeres
 Johannes Jacobus van Noppen, Nederlandse architect

Nederlandse of Vlaamse achternaam